Bergeret ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Bergeret (* 1954), französische Tischtennisspielerin und -funktionärin
 Claude Njiké-Bergeret (* 1943), kamerunische Entwicklungshelferin
 Jean Bergeret (General) (1895–1956), französischer General
 Jean-Louis Bergeret (1641–1694), französischer Gelehrter und Rechtsanwalt
 Jean-Pierre Bergeret (1751–1813), französischer Arzt und Botaniker
 Pierre-Nolasque Bergeret (1782–1863), französischer Maler und Bildhauer